

Osoby o nazwisku Ekberg 

 Nora Ekberg – szwedzka piosenkarka
 Aron Ekberg – szwedzki piosenkarz
 Ulf Ekberg – szwedzki piosenkarz
  – niemiecki piosenkarz
 Anita Ekberg – szwedzka aktorka
 Niclas Ekberg – szwedzki piłkarz ręczny
 Stefan Ekberg – szwedzki żużlowiec
 Ragnar Ekberg – szwedzki lekkoatleta